Derbforgaill – nome di donna irlandese, appartenuto a diversi personaggi, reali o leggendari 
 Derbforgaill – personaggio leggendario, moglie di Lugaid Riab nDerg nel Ciclo dell'Ulster
 Derbforgaill – figlia di Murchad Ua Maeleachlainn